Bousset  ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Bousset (1871–1953), deutscher Verleger 
 René Drouard du Bousset (1703–1760), französischer Organist
 Therese Bousset (1811–?), deutsche Erzieherin und Lehrerin
 Wilhelm Bousset (1865–1920), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Bosset
 Bossuet
 Busset (Begriffsklärung)